Bladel (gemeente), een gemeente in de provincie Noord-Brabant
Bladel (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Bladel